Сузір'я Андромеди містить 154 галактики, яскравіших 20 зоряної величини. Серед них:

 24 «звичайні» галактики за каталогом IC;
 103 «звичайних» галактик за каталогом NGC;
 1 «звичайна» галактика без номеру за каталогом;
 20 галактик з активними ядрами за каталогом NGC;
 5 пар галактик, що взаємодіють, за каталогом NGC і 1 за каталогом IC.
У цих таблицях наведено їх назви, а також деякі загальні характеристики. Використовувалися каталоги NGC (New General Catalogue) та IC (Index catalogue). Список складено на основі бази даних каталогів NGC та IC.

Найяскравіша галактика сузір'я - це галактика Андромеди.

"Звичайні" галактики

Галактики з активними ядрами

Галактики, що взаємодіють

Дивіться також

Джерела